Adelboden ist der Name folgender Orte:
 Adelboden, Gemeinde im Kanton Bern
 Adelboden (Wikon), Ortsteil der Gemeinde Wikon, Kanton Luzern
 Adelboden (Steinen), Ortsteil der Gemeinde Steinen, Kanton Schwyz

Siehe auch: